La finale di doppio ragazzi del Australian Open 1993, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Junior Circuit nell'ambito dell'ITF Junior Circuit 1993, è stata vinta da Lars Rehmann e Christian Tambue (tds n. 5). In finale hanno sconfitto Scott Humphries e Jimmy Jackson con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  James Baily /  Jamie Delgado (primo turno)
  Steven Downs /  James Greenhalgh (quarti di finale)
  Andrew Ilie /  Mark Philippoussis (secondo turno)
  Ben Ellwood /  Ashley Fisher (quarti di finale)

 Lars Rehmann /  Christian Tambue (campioni) 
 Toby Mitchell /  Grant Silcock (primo turno) 
 Allen Belobrajdic /  Chris Steel (primo turno) 
 Fredrik Bergh /  Magnus Norman (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Australian Open 1993